Петре́нко — поширене українське прізвище, утворене від імені Петро.

Носії

А 
 Петренко Анатолій Григорович ( 1969) — генерал-лейтенант Збройних сил України, директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, 2016—2017 — керівник української сторони СЦКК в зоні проведення АТО.
 Петренко Анатолій Сергійович (1987—2016) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Андрій Олексійович — народний художник України.

Б 
 Петренко Богдан Олександрович (1997—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Петренко Вадим Михайлович ( 1946) — український політик.
 Петренко Валентина Яківна (1949) — українська бандуристка і педагог.
 Петренко Валерій Валерійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Петренко Валерій Якович (1939) — гітарист і композитор, народний артист України (1999).
 Петренко Василь:
 Петренко Василь Васильович (1975—2015) — підполковник Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту.
 Петренко Василь Васильович (1909—1939) — Герой Радянського Союзу.
 Петренко Василь Васильович (актор) (1955—1989) — радянський актор.
 Петренко Василь Едуардович (нар. 1976, Ленінград) — російсько-британський диригент. Головний диригент філармонічного оркестру Осло і Ліверпуля королівського симфонічного оркестру.
 Петренко Василь Сергійович (1925—1975) — історик
 Петренко Віктор Васильович ( 1969) — фігурист
 Петренко Віктор Володимирович (? — 2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Віталій Іванович (1970—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Віталій Леонідович (1970—2014) — підполковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Віталій Петрович (1970—2016) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Володимир (значення)
 Петренко Володимир Васильович ( 1926) український скульптор.
 Петренко Володимир Васильович (1940—2015) — український фармацевт, доктор фармацевтичних наук, професор.
 Петренко Володимир Іванович ( 1944) — будівельник, Герой України.
 Петренко Володимир Олександрович — заслужений тренер України, армреслінг.
 Петренко Володимир Оникійович ( 1947) — український політик.
 Петренко Володимир Сергійович ( 1939) — політик, колишній народний депутат України від КПУ.

Г 
 Петренко Ганна Костянтинівна (1939—?) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Петренко Геннадій Никифорович (1913—1973) — Герой Радянського Союзу
 Петренко Георгій Іванович (1889—1943) — український учений, хімік, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Петренко Григорій Володимирович (1980) — молдовський політик українського походження.
 Петренко Григорій Олексійович (1909—1941) — Герой Радянського Союзу.

Д 
 Петренко Діана (* 2006) — українська боксерка; срібна призерка турніру Bornemissza-2022
 Петренко Дмитро (значення):
 Петренко Дмитро Володимирович ( 1982) — кандидат філософських наук, доцент, автор і ведучий телепрограми «Територія погляду» на каналі ОТБ.
 Петренко Дмитро Дмитрович (1951) — український політик.
 Петренко Дмитро Пилипович (1908—1940) — Герой Радянського Союзу.

Є 
 Петренко Євген Васильович (1918—1976) — командир ескадрильї 20-го винищувального авіаційного полку 14-ї змішаної авіаційної дивізії Військово-повітряних сил Північного флоту, Герой Радянського Союзу
 Петренко Євген Дем'янович (1950) — дослідник історії українців Кубані, громадський діяч.

І 
 Петренко Іван:
 Петренко Іван (?— після 4.8.1921) — повстанський отаман часів УНР
 Петренко Іван Данилович ( 1956) — краєзнавець
 Петренко Іван Денисович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Петренко Іван Діонісійович (1897—1921) — хорунжий Армії УНР.
 Петренко Іван Миколайович (1972—2018) — український військовик, полковник Військово-Повітряних Сил ЗС України, заступник глави Повітряного командування «Схід», льотчик 1-го класу.
 Петренко Іван Петрович ( 1934) — український радянський діяч, тракторист. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Петренко Ігор:
 Петренко Ігор ( 1938) — український стрибун з жердиною, бронзовий призер Універсіади 1961 року, чемпіон і рекордсмен СРСР та УРСР, учасник Олімпійських ігор 1960 року.
 Петренко Ігор Петрович ( 1977) — російський театральний і кіноактор.

Л 
 Петренко Лідія Іванівна ( 1956) — український режисер по монтажу.

М 
 Петренко Марина Василівна ( 1987) — українська, російська актриса театру і кіно, продюсер.
 Петренко Марко Захарович (1910—1985) — український мистецтвознавець.
 Петренко Мефодій Самойлович (?—?) — український радянський військовий та політичний діяч.
 Петренко Микола:
 Петренко Микола Іванович ( 1953) — український військовослужбовець та політик, народний депутат України 2-го скликання.
 Петренко Микола Іванович (1958—2016) — директор Київського академічного театра ляльок, «голос» київського метрополітену.
 Петренко Микола Євгенович (1925—2020) — український письменник.
 Петренко Микола Якович (1940) — Народний депутат України в Верховній Раді І скликання.
 Петренко Микола Якович (1925) — секретар Харківської міської ради протягом 1998—2002 років.
 Петренко Михайло Васильович ( 1925) — український звукооператор.
 Петренко Михайло Миколайович (1817—1862) — український поет харківської школи романтиків.

Н 
 Петренко Надія Василівна ( 1946) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Петренко Надія Пилипівна ( 1953)  — українська поетеса, прозаїк, журналістка.
 Петренко Назар Антонович (1892—1938) — український політичний діяч, депутат Трудового конгресу України.
 Петренко Нінель Мефодіївна ( 1925) — український сценарист.

О 
 Петренко Олег:
 Петренко Олег Едуардович ( 1974) — голова Національної служби здоров'я України (2018).
 Петренко Олег Миколайович ( 1973) — народний депутат України 8-го скликання. Брав участь у подіях на російсько-української війни влітку 2014 року, член громадської організації «Цивільний Корпус АЗОВ».
 Петренко Олександр Дем'янович ( 1955) — лінгвіст
 Петренко Олександр Євграфович ( 1957) — український краєзнавець, письменник, громадський діяч.
 Петренко Олексій Васильович (1938—2017) — радянський та російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1988). Народний артист України (1999).
 Петренко Олексій Миколайович ( 1959) — видавець, колекціонер, меценат
 Петренко-Ксенофонтова Олімпіада Несторівна (1909—1981) — румейська поетеса і фольклористка.
 Реус-Петренко Ольга Миколаївна ( 1936) — українська актриса. Заслужена артистка України.

П 
 Петренко Павло Дмитрович ( 1979) — український політик та юрист. Народний депутат України 7-го скликання. Міністр юстиції України.
 Петренко Павло Іванович (1989—2014) — старший солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Петренко–Критченко Павло Іванович (1866—1944) — хімік-органік, член-кореспондент АН України.
 Петренко Пантелеймон Антонович (1908—1936) — український радянський поет і перекладач.
 Петренко Петро Васильович ( 1929) — фізик.

С 
 Петренко Семен Якович ( 1927) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань. Кандидат технічних наук.
 Петренко Сергій:
 Петренко Сергій Анатолійович (1968) — колишній український та російський хокеїст.
 Петренко Сергій Валерійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петренко Сергій Володимирович ( 1956) — український веслувальник, каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Петренко Сергій — український підприємець в ІТ-сфері, колишній директор Яндекс-Україна.

Ю 
 Петренко Юрій Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Петренки

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко